Del Toro ist der Familienname folgender Personen:

 Benicio del Toro (* 1967), puerto-ricanischer Schauspieler
 Carlos Del Toro (* 1961), kubanisch-amerikanischer Marineoffizier 
 Danilo Del Toro (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Guillermo del Toro (* 1964), mexikanischer Filmregisseur
 Juan Manuel Suárez Del Toro Rivero (* 1952), spanischer Wirtschaftsingenieur, Präsident der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften
 Maylín del Toro (* 1994), kubanische Judoka
 Ulises Rosales del Toro (* 1942), kubanischer Generalmajor, Politiker und Vizepräsident des Ministerrats

Siehe auch:
 Provinz Bocas del Toro, Provinz im Nordwesten Panamas